Ружомберок (словацк. Ružomberok) — многозначный термин.

 Ружомберок — город в северной Словакии, расположенный на слиянии рек Ваг и Ревуца у подножья Велькой Фатры и Низких Татр. 
 Ружомберок (район) — район Словакии в Жилинском крае. 
 Ружомберок (футбольный клуб) — словацкий футбольный клуб из одноимённого города.